Kisasszonyok (1868) Louisa May Alcott regénye

Filmek
Kisasszonyok (1917) brit némafilm, Alexander Butler rendezésében
Kisasszonyok (1918) amerikai némafilm Harley Knoles rendezésében
Kisasszonyok (1937) lengyel filmdráma Joseph Lejtes rendezésében
Kisasszonyok (1949) Mervyn LeRoy filmje. Főszerepben June Allyson és Elizabeth Taylor
Kisasszonyok (1994) Gillian Armstrong filmje. Főszerepben Winona Ryder, Susan Sarandon, Kirsten Dunst és Christian Bale
Kisasszonyok (2019) Greta Gerwig filmje. Főszerepben Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Emma Watson, Florence Pugh

Tévésorozatok
Kisasszonyok (1950) BBC sorozat
Kisasszonyok (1958) BBC sorozat
Kisasszonyok (1970) BBC sorozat
Kisasszonyok (1978) amerikai televíziós sorozat. Főszerepben Meredith Baxter és Susan Dey
Kisasszonyok (1981) japán televíziós sorozat
Kisasszonyok (1987)
Kisasszonyok (2017) BBC sorozat